Smaug (draak); een fictieve draak uit de wereld van J.R.R. Tolkien
 Smaug (geslacht); een geslacht van gordelstaarthagedissen